Хусаиново — название населённых пунктов в России:

 Хусаиново — деревня в Абзелиловском районе Башкортостана.
 Хусаиново — деревня в Белорецком районе Башкортостана.
 Хусаиново — село в Давлекановском районе Башкортостана.

См. также 
 Новохусаиново — деревня в Учалинском районе Башкортостана.
 Хусаин
 Хусаинов